Алісія Молік була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася в матчі першого кола проти Єлени Янкович.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

2005
Zurich Open